Стенсен — фамилия. Известные носители:
 Стенсен, Андре (род. 1987) — датский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Стенсен, Нильс (1638—1686) — датский анатом и геолог, католический епископ.
 Стенсен, Стен (род. 1947) — норвежский конькобежец, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, рекордсмен мира.